Ashland County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Ashland County (Ohio)
 Ashland County (Wisconsin)